Реактор B () — ядерный реактор, находившийся на территории Хэнфордского комплекса в штате Вашингтон, США. Первый крупный реактор, предназначенный для промышленного производства плутония-239. Реактор был построен в 1944 году в рамках Манхеттенского проекта.

19 августа 2008 года реактор был объявлен национальным историческим памятником США.

Ссылки 
B Reactor Museum Association

Манхэттенский проект
Ядерные реакторы США
DuPont